In Fisica, la Regola della mano sinistra di Fleming mostra la direzione della spinta su un conduttore che porta una corrente in un campo magnetico.
 La Regola della mano sinistra è un algoritmo utilizzato per uscire da un labirinto.